Дромеозаври́ны () — подсемейство тероподовых динозавров в составе семейства дромеозаврид, живших в середине меловой эпохи. Большая часть ископаемых остатков обнаружена в Северной Америке и Средней Азии. Также возможные остатки дромеозаврин найдены в Дании и Эфиопии.

Все североамериканские и азиатские дромеозаврины, такие, как дромеозавр, были небольшими животными длиной не более 1,8 метра. Однако, среди них были и самые крупные представители своего семейства: Dakotaraptor (5,5—6 метров), Achillobator (6 метров) и Utahraptor (свыше 7 метров).

Описание 

Дромеозаврины отличались от других дромеозаврид наличием крепких, прямоугольных черепов, в отличие от представителей других подсемейств, у которых были длинные, узкие морды. Кроме того, дромеозаврины обычно имели более крепкое телосложение и толстые, тяжёлые ноги, предназначенные больше для силы, чем для скорости. Кроме того, дромеозаврины отличались от велоцирапторин строением зубов: их зубы имели пилообразные насечки, одинаковые по размеру как с передней стороны зуба, так и с задней. В противоположность этому, велоцирапторины часто имели более крупные зазубрины на задней стороне зуба, чем на передней, либо совсем не имели зазубрин на передней стороне.

Систематика 
Кладограмма (2012):

Приведённая ниже кладограмма отражает результаты анализа, выполненного в 2015 году командой палеонтологов под руководством Роберта ДеПалмы, с использованием данных Theropod Working Group. 

Кладограмма 2021 года: 
{{clade|{{clade
   |1=Mahakala
   |label2=Halszkaraptorinae
   |2=
   |3={{clade
     |1=Microraptorinae
     |2={{clade
       |1=Unenlagiinae
       |2={{clade
         |1=Bambiraptor
         |2={{clade
           |1=Dakotaraptor
           |label2=Eudromaeosauria
           |2={{clade
             |1=Saurornitholestinae
             |2={{clade
               |1=Dromaeosaurinae
               |label2=Velociraptorinae
               |2={{clade
                 |1=Deinonychus
                 |2= }} }} }} }}  }} }} }} }}|label1=Dromaeosauridae|style=font-size: 85%; line-height:85%}}

В исследовании 2022 года род Deinonychus'' вновь реклассифицировали как базальный в кладе Dromaeosaurinae.

Примечания 

Дромеозавриды
Динозавры мелового периода